Силикатные озёра — озера в Левобережном округе г. Липецка.
 Силикатное озеро — озеро в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода.